Le terme ligne 13 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 13 du métro de Canton
 Ligne 13 du métro de Moscou, généralement appelé monorail de Moscou 
 Ligne 13 du métro de Paris
 Ligne 13 du métro de Pékin 
 Ligne 13 du métro de Shanghai
 Ligne 13 du métro de Stockholm

Tramway 
 Ancienne Ligne 13 du tramway d'Anvers
 Ligne 13 du tramway de Dresde
 Ligne 13 du tramway de Genève
 Ligne 13 du tramway d'Helsinki
 Ancienne ligne 13 du tramway de Knokke
 Ligne 13 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 13 du tramway de Prague

Chemin de fer 
 Ligne 13 de la CPTM à São Paulo
 La courte ligne qui relie Kontich à Lierre en Belgique porte également ce numéro.

Voir aussi 
 
 
 13 (nombre)

13